

Localidades

Winsen (Aller)
Winsen (Holstein)
Winsen (Luhe)

Desambiguações de topônimos